Мо́рген () может означать:

 Морген — земельная мера в Западной Европе, использовавшаяся ещё в начале XX века.

Персоналии 
 Моргенштерн, Алишер Тагирович (Morgenshtern; род. 1998) — российский рэп-исполнитель, музыкант и шоумен.
 Морген, Георг Конрад (1909—1982) — немецкий юрист.
 Морген, Курт (1858—1928) — немецкий офицер, путешественник по Африке.
 Морген, Рафаэль (Morghen, 1758—1833) — итальянский гравёр.
 Морген, Филиппо (около 1730 — около 1807) — итальянский гравёр.

См. также